Гадчироли ():

 Гадчироли — город в штате Махараштра, Индия.
 Гадчироли — округ в штате Махараштра, Индия.